Termin MGGA ima više značenja.

 Manozilglukozil-3-fosfoglicerat sintaza, enzim
 Galijum(III) oksid